Rüdiger Peuckert ist der Name folgender Personen:

* Rüdiger Peuckert (Politiker) (1940–2014), deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister von Eppingen
 Rüdiger Peuckert (Soziologe) (1944–2018), deutscher Sozialwissenschaftler